Camin steht für:
 Camin (Vellahn), Ortsteil der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Camin, piemontesischer Name der Gemeinde Camino in der Provinz Alessandria in Italien
 Cămin, rumänischer Name der Gemeinde Kalmandi im Kreis Satu Mare in Rumänien

Personen:
 Heinrich Camin (1787–1848), Offizier in der Armee des Königreichs Westphalen und später in der Armee Preußens
 Mathias Camin (17. Jahrhundert), Barock-Stuckateur
 Joseph Camin (1922–1979), amerikanischer Systematiker und Evolutionsbiologe

Siehe auch:
 Cammin
 Kamin (Begriffsklärung)
 Kammin